In der Liste der Bodendenkmale in Massen-Niederlausitz sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Massen-Niederlausitz und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Massen-Niederlausitz aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

Massen-Niederlausitz
Massen-Niederlausitz
!MassenNiederlausitz